Juan Edmundo Vecchi Monti, SDB (Viedma, 23 de junho de 1931 — Roma, 23 de novembro de 2002) foi um religioso salesiano argentino, Reitor-Mor da Congregação Salesiana.

Salesianos
Vecchi
Naturais de Viedma